Вірченко Михайло Антонович (* 1932) — українськик конструктор, кандидат технічних наук, лауреат Державних премій КРСР й України.
 Вірченко Ніна Опанасівна (*1930) — український математик, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України, член Австралійського, Американського, Бельгійського, Едінбурзького, Лондонського математичних товариств.
 Вірченко Олексій Олександрович (*2001) — український плавець, призер Паралімпійських ігор.
 Вірченко Юрій Петрович (*1949) — український фізик, доктор фізико-математичних наук, науковець Інституту монокристалів НАН України (Харків).

Прізвища на -енко